Campionatul Mondial de Fotbal 2014 este o competiție fotbalistică internațională, ce va avea loc în Brazilia, între 12 iunie și 13 iulie 2014. Cele 32 de echipe naționale participante trebuie să înregistreze un lot de 23 de jucători, dintre care 3 trebuie să fie portari. Doar jucătorii din aceste loturi vor fi eligibili să participe în turneu.

Fiecare echipă națională a trimis la FIFA până în 13 mai, câte o listă provizorie de 30 de jucători. FIFA a publicat listele provizorii de 30 de jucători pe site-ul său oficial, pe 16 mai 2014.

Listele finale de câte 23 de jucători per națională, au fost trimise către FIFA până în data de 2 iunie 2014, iar FIFA le-a publicat pe site-ul său pe 5 iunie 2014.

Echipelor le este permis să mai facă înlocuiri ulterioare doar în cazul unor traume serioase, în orice timp, cu cel puțin 24 de ore înainte de primul lor meci.

Grupa A

Brazilia
Antrenor:  Luiz Felipe Scolari

Lotul final a fost anunțat pe 7 mai 2014. Numerele jucătorilor au fost anunțate pe 2 iunie.

Camerun
Antrenor:  Volker Finke

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:

Croația
Antrenor:  Niko Kovač

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014:

Mexic
Antrenor:  Miguel Herrera

Lotul final a fost anunțat pe 9 mai 2014. Totuși, mijlocașii Luis Montes și Juan Carlos Medina au suferit accidentări ulteriro și au fost înlocuiți de Javier Aquino și Miguel Ángel Ponce.

Grupa B

Australia
Antrenor:  Ange Postecoglou

Lotul final a fost anunțat pe 3 iunie 2014:

Chile
Antrenor:  Jorge Sampaoli

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014:

Olanda
Antrenor:  Louis van Gaal

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014, iar numerele jucătorilor pe 2 iunie.

Spania
Antrenor:  Vicente del Bosque

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014. Numerele jucătorilor au fost anunțate pe 3 iunie.

Grupa C

Columbia
Antrenor:  José Pékerman

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:

Coasta de Fildeș
Antrenor:  Sabri Lamouchi

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014:

Grecia
Antrenor:  Fernando Santos

Lotul final a fost anunțat pe 19 mai 2014:

Japonia
Antrenor:  Alberto Zaccheroni

Lotul final a fost anunțat pe 12 mai 2014, iar numerele jucătorilor pe 25 mai.

Grupa D

Costa Rica
Antrenor:  Jorge Luis Pinto

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014.

Anglia
Antrenor:  Roy Hodgson

Lotul final a fost anunțat pe 12 mai 2014 iar numerele jucătorilor pe 22 mai.

Italia
Antrenor:  Cesare Prandelli

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014 iar numerele jucătorilor a doua zi.

Uruguay
Antrenor:  Oscar Tabarez

Lotul final a fost anunțat pe 31 mai 2014.

Grupa E

Ecuador
Antrenor:  Reinaldo Rueda

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014, iar numerele jucătorilor a doua zi.

Franța
Antrenor:  Didier Deschamps

Lotul final a fost anunțat pe 13 mai 2014.

Honduras
Antrenor:  Luis Fernando Suárez

Lotul final a fost anunțat pe 5 mai 2014.

Elveția
Antrenor:  Ottmar Hitzfeld

Lotul final a fost anunțat pe 13 mai 2014.

Grupa F

Argentina
Antrenor:  Alejandro Sabella

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014.

Bosnia și Herțegovina
Antrenor:  Safet Sušić

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014.

Iran
Antrenor:  Carlos Queiroz

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014, iar numerele jucătorilor pe 5 iunie.

Nigeria
Antrenor:  Stephen Keshi

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:

Grupa G

Germania
Antrenor:  Joachim Löw

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014:

Ghana
Antrenor:  James Kwesi Appiah

Lotul final a fost anunțat pe 1 iunie 2014.

Portugalia
Antrenor:  Paulo Bento

Lotul final a fost anunțat pe 19 mai 2014, iar numerele jucătorilor pe 24 mai.

Statele Unite
Antrenor:  Jürgen Klinsmann

Lotul final a fost anunțat pe 22 mai 2014.

Grupa H

Algeria
Antrenor:  Vahid Halilhodžić

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014.

Belgia
Antrenor:  Marc Wilmots

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014. Totuși, un test medical din 3 iunie a arătat că portarul Koen Casteels nu s-a refăcut complet de la o traumă la tibie, și a fost înlocuit cu Sammy Bossut.

Rusia
Antrenor:  Fabio Capello

Lotul final a fost anunțat pe 2 iunie 2014.. Mijlocașii Denis Cerîșev și Pavel Moghileveț merg în Brazilia cu echipa ca jucători de rezervă.

Notă: un amical din 2012 contra Lituaniei, recunoscut de Federație Rusească de Fotbal dar nu și de FIFA, este luat în calcul.

Coreea de Sud
Antrenor:  Hong Myung-Bo

Lotul final a fost anunțat pe 8 mai 2014.

Suspendări
Următorii jucători, dacă ar fi incluși în loturile finale ale reprezentativelor lor naționale, vor fi suspendați pentru primul meci din turneu al echipei lor naționale din cauza încălcărilor din meciurile de calificare.

Sub rezerva hotărârii disciplinare a FIFA, suspendarea poate fi extinsă pentru mai mult de un meci.

 Sosha Makani: suspendat pentru un meci (contra Nigeriei), pentru o altercație în meciul cu Coreea de Sud din 18 iunie 2013;
 Fredy Guarín: suspendat pentru un meci (contra Greciei), după ce a fost eliminat într-un meci cu Paraguay (dublu cartonaș galben), 15 octombrie 2013;
 Mario Mandžukić: suspendat pentru un meci (contra Braziliei), după ce a fost eliminat într-un meci cu Islanda, 19 novembrie 2013;

Statistici

Jucători după campionat
Doar campionatele cu cel puțin 20 de jucători sunt prezentate. (Anglia include 2 cluburi galeze din Premier League, Swansea City și Cardiff City. SUA include 3 cluburi MLS din Canada, Toronto FC, Vancouver Whitecaps și Montreal Impact).

Echipa națională de fotbal a Rusiei este compusă exclusiv din jucătorii din campionatul național. Nici o țară nu are lot format doar din jucători din campionatele străine. Patru loturi au câte un singur jucător din campionatul național (Côte d'Ivoire, Uruguay, Bosnia și Herțegovina și Ghana).

Jucători după club
Doar cluburile cu cel puțin 7 jucători sunt prezentate.

Antrenori după țară
Antrenorii cu bold reprezintă țara lor nativă.

Referințe

Legături externe
 

Campionatul Mondial de Fotbal 2014
Loturi pentru Campionatul Mondial de Fotbal